Dicladdiella är ett släkte av bladmossor. Dicladdiella ingår i familjen Meteoriaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Egentliga bladmossor
Dicladdiella